Pix ist der Familienname folgender Personen:
 Margarete Pix (1862–1944), deutsche Schauspielerin und Theaterpädagogin
 Mary Pix (1666–1709), englische Dramatikerin 
 Noel Pix (eigentlich Jochen Seibert; * 1971), deutscher Rock- und House-Musiker
 Reinhold Pix (* 1955), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg

Pix ist der lateinische Name für Pech (Stoff)

PIX steht für:
 Flughafen Pico (IATA-Code), Flughafen auf der portugiesischen Azoreninsel Pico
 Parque Indígena do Xingu, Schutzgebiet für indigene Völker in Mato Grosso im Amazonasgebiet Brasiliens

pix steht für:
 Piu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen
 Personalmanagement-Professionalisierungs-Index (pix) der Deutschen Gesellschaft für Personalführung

Abkürzung